Музей истории, культуры и быта кольских саамов — территориальный отдел Мурманского областного краеведческого музея, основан в селе Ловозеро в 1962 году. Является единственным в России саамским музеем.

Описание музея 

Музей истории кольских саамов был основан в 1962 году на базе Ловозерской средней школы учителем географии Павлом Поликарповичем Юрьевым; в 1968 году музей получил статус территориальный отдел Мурманского областного краеведческого музея.

С 1987 года экспозиции музея размещены в отдельном здании бывшего районного дома культуры и их площадь составляет более 300 кв. м. 

Экспонаты музея рассказывают об истории, культуре и быте саамов — коренного народа Кольского полуострова. Этот малочисленный северный народ в наши дни проживает также на территории северной Финляндии, Швеции и Норвегии.

Современная экспозиция музея была оформлена в 1990 году.

Среди разделов экспозиции можно выделить следующие:
 Древняя история саамского народа
 Развитие Ловозерского района в 1920—1930-е гг.
 Тыл — фронту. Великая Отечественная война 1941—1945 гг.
 Экономическое и культурное развитие района в 1950—1980-е гг.
 Развитие оленеводства — традиционной отрасли хозяйства саамов
 Быт малочисленных народов Кольского Севера

Особый интерес в экспозиции музея представляет археологическая коллекция (в том числе камень с петроглифами, датируемыми I тысячелетием до нашей эры), а также коллекция предметов прикладного искусства и предметов быта саамов.

Примечания

Ссылки 
 Страница музея

Музеи Мурманской области
Музеи саамов
Исторические музеи России
Этнографические музеи России